Symfony — свободный фреймворк, написанный на PHP.

Symfony предлагает быструю разработку и управление веб-приложениями, позволяет легко решать рутинные задачи веб-программиста. Работает только с PHP 5 и выше. Имеет поддержку множества баз данных (MySQL, PostgreSQL, SQLite или любая другая PDO-совместимая СУБД). Информация о реляционной базе данных в проекте должна быть связана с объектной моделью. Это можно сделать при помощи ORM инструмента. Symfony поставляется с двумя из них: Propel и Doctrine.

Symfony бесплатен и публикуется под лицензией MIT.

Проект спонсируется французской компанией SensioLabs.

Проекты, созданные с использованием Symfony 
Symfony используется в основе множества проектов, в том числе сервиса социальных закладок Delicious. В феврале 2009 года Dailymotion частично стал использовать Symfony; в настоящее время продолжается работа над окончательным переходом на этот каркас. Следующая версия форумного движка phpbb будет написана с использованием Symfony2 .

Восьмая версия одной из самых популярных CMS — Drupal, написана с использованием Symfony2.

Также переход на Symfony2 осуществляет CMS eZ Publish

Версии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт Symfony
 Перевод документации Symfony 3
 Создание блога на Symfony 2.8

Веб-фреймворки на PHP
Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP